Igoe ist der Familienname folgender Personen:

 James T. Igoe (1883–1971), US-amerikanischer Politiker
 Michael L. Igoe (1885–1967), US-amerikanischer Politiker
 Sonny Igoe (1923–2012), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger, Bandleader und Musikpädagoge
 William L. Igoe (1879–1953), US-amerikanischer Politiker